Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 98001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 21 sierpnia 2000 do 20 lutego 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

98001-98100

98101-98200

98201-98300

98301-98400

98401-98500

98501-98600

98601-98700

98701-98800

98801-98900

98901-99000

Przypisy 

Lista planetoid 098001-099000